Warner steht für:
 Warner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Warner Bros., US-amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft
 Warner Music Group, Musiklabel
 Warner-Kaserne, von 1950 bis 1971 Name der jetzigen Ernst-von-Bergmann-Kaserne in München
 Time Warner, internationales Medienunternehmen
 Warner (Mondkrater), Mondkrater
 (8734) Warner, Asteroid
 Warner’s Ranch, Anwesen in Kalifornien, NRHP-ID 66000228
 Edward-Warner-Medaille, Auszeichnung der Zivilluftfahrt
 Helen-B.-Warner-Preis
 Warner, Markenname eines Autos des ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller Muncie Auto Parts Company

Warner ist der Name folgender Orte:

in Dominica:
 Warner (Dominica)

in Kanada:
 Warner (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Warner (Arkansas)
 Warner (Illinois)
 Warner (Kalifornien)
 Warner (New Hampshire)
 Warner (Ohio)
 Warner (Oklahoma)
 Warner (Pennsylvania)
 Warner (South Dakota), im Brown County
 Warner (Virginia)
 Warner (Washington)
 Warner (Wisconsin), Town(ship) im Clark County
 Warner Junction, Texas
 Warner Park, Arizona
 Warner Robins, Georgia
 Warner Springs, Kalifornien
 Warner Village, New Jersey

Siehe auch:

 Mount Warner
 Varner